Esistono più comuni francesi con questo nome

Polastron – Alta Garonna
Polastron – Gers